Халмухамедов — фамилия; имеет женскую форму Халмухамедова.
 Халмухамедов, Абдулла Максумович (род. 1954) — советский и узбекистанский военный деятель, генерал-майор, командующий ВВС и ВПВО Узбекистана.
 Халмухамедов, Алимджан Рахимович (род. 1957) — деятель высшего образования Узбекистана, ректор Самаркандского государственного университета с апреля 2015 года, математик, профессор.